Děkanát Blansko nebo děkanství blanenské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 15 římskokatolických farností. Funkci děkana vykonává od 15. listopadu 1999 P. Václav Trmač, farář farnosti Jedovnice.

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství blanenské
 Farnost Blansko: Děkanství blanenské

Blansko
Děkanství blanenské